Хёрли, Хе́рли — фамилия.

Известные носители:

 Хёрли, Бобби (род. 1971) — американский баскетболист.
 Хёрли, Даглас Джеральд (род. 1966) — американский астронавт и пилот корпуса морской пехоты.
 Хёрли, Лорел (род. 1927) — американская певица, сопрано.
 Хёрли, Патрик (1886—1963) — американский солдат, политик и дипломат от Республиканской партии США.
 Хёрли, Элизабет (род. 1965) — английская актриса, модель, продюсер, дизайнер одежды.
 Хёрли, Фрэнк (1885—1962) — австралийский фотограф, режиссёр, путешественник.
 Хёрли, Фрэнсис Томас (1927—2016) — прелат Римско-католической церкви, 2-й епископ Джуно, 2-й архиепископ Анкориджа.
 Хёрли, Чад (род. 1977) — американский предприниматель.
 Хёрли, Эндрю Джон (род. 1980) — американский музыкант, барабанщик группы Fall Out Boy.
Другое:
 Хьюго «Хёрли» Рейес — персонаж сериала «Остаться в живых».
 Херли (Буэнос-Айрес) — город в Аргентине в провинции Буэнос-Айрес.

Примечания